Il doppio del torneo di tennis Swedish Open 1979, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Heinz Günthardt e Bob Hewitt che hanno battuto in finale Mark Edmondson e John Marks 6-2, 6-2.

Teste di serie 

 Heinz Günthardt /  Bob Hewitt (campioni)
 Bob Carmichael /  Balázs Taróczy (semifinali)

 Mark Edmondson /  John Marks (finale)
 Ismail El Shafei /  Billy Martin (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Swedish Open 1979